Cet article présente la liste des villes d'Albanie.

Villes d'Albanie de plus de 5 000 habitants

Annexes

Sources

Articles connexes 
 Liste des noms latins des villes des Balkans

Liens externes 

  Institut de Statistiques (INSTAT)
 City Population

Albanie
Villes

simple:Albania#Cities